AAG steht als Abkürzung für:

 Air Atlantique, englische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code, wurde 1969 unter der Firma General Aviation Services als Anbieter für Luftfahrzeug-Instandhaltung auf der Kanalinsel Jersey gegründet
 Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Regensburg, humanistisches, neusprachliches und naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium
 Allaman-Aubonne-Gimel-Bahn, eine ehemalige auf Autobusbetrieb umgestellte meterspurige Überlandstraßenbahn im Kanton Waadt, Schweiz
 Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
 Allgemeine Automobil-Gesellschaft Berlin, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 American Association of Geographers (bis 2016 Association of American Geographers), eine US-amerikanische wissenschaftlich-akademische Gesellschaft
 Antifaschistische Aktion Gera, eine Organisation zur Bekämpfung des Antisemitismus
 Aufwendungsausgleichsgesetz, ein Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen in den ersten sechs Wochen der Krankheit des Arbeitnehmers
 Ausbildungsfahrt Außerheimische Gewässer, Übungsform der Bundesmarine (Deutschland)
 Austria Aluguss GmbH, eine österreichische Tochterfirma der deutschen Borbet Gruppe mit Sitz in Ranshofen, siehe Borbet Austria
 Flughafen Arapoti in Arapoti, Paraná, Brasilien nach dem IATA-Code
 , frühere Bezeichnung für die Heimdall-Archaeen

Aag (Hindi: आग, Urdu: آگ, übersetzt: Feuer) ist der Titel folgender Hindi-Filme:

 Aag (1948) von Raj Kapoor
 Aag (1967) von Naresh Kumar
 Aag (1994) von K. Ravi Shankar

Aag steht für:

 die deutsche Bezeichnung des Ortsteils Doubí der Gemeinde Třebeň, Okres Cheb, Tschechien, siehe Třebeň

Siehe auch:

AAG